Вчорайше:
 Вчорайше — село в Україні, Житомирська область
 Вчорайше — зупинний пункт Південно-Західної залізниці